Souci peut signifier :
 un souci est une préoccupation, une inquiétude ;
 le « souci » dans la philosophie de Heidegger ;
 souci est un nom vernaculaire désignant plusieurs genres de plantes à fleurs dont :
 Calendula, avec les espèces suivantes :
 le Souci officinal (Calendula officinalis) ;
 le Souci d'Algérie (Calendula algeriensis) ;
 le Souci des champs (Calendula arvensis) ;
 Caltha, avec l'espèce suivante :
 le Souci d'eau (Caltha palustris) ;
 Tagetes ;
 le Souci (Colias crocea), un lépidoptère (papillon).

Voir aussi